Baluch ist der Familienname folgender Personen:

 Joy Baluch (1932–2013), australische Politikerin 
 Matej Baluch (* 2000), slowakischer Hürdenläufer